Albertland est une zone du nord de la ville d’Auckland, située dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande,

Situation 

Elle est localisée à  au nord de la ville de  Wellsford. 
C’est le site de la dernière immigration de masse organisée en provenance de la Grande-Bretagne.

Plan d’immigration 
En 1861, William Rawson Brame, un pasteur baptiste de Birmingham, fonda la «Albertland Special Settlement Association», qui avait pour but d’organiser le départ des immigrants Non-conformistes (protestants dissidents de l’église d’Angleterre), qui souhaitaient venir en Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la dernière action de colonisation massive des britanniques vers la Nouvelle-Zélande. 
Elle comprenait des fermiers, des charpentiers, des serviteurs, des bouchers, des menuisiers, des ébénistes, des meuniers, des drapiers, des scieurs, des employés de bureaux et de nombreux autres métiers  .
Les «Albertlanders» prirent la mer pour la Nouvelle-Zélande le , à bord de plusieurs bateaux comprenant le Matilda Wattenbach, le Hanover et le William Miles.
Le Matilda Wattenbach, dont dans certains documents, il est fait mention simplement comme Matilda, arriva au niveau d’ Auckland le premier le , et les nouveaux colons firent leur propre chemin pour aller s’installer dans la ville d’Albertland (maintenant connue sous le nom de Port Albert).

Localisation d’Albertland 
Le , une partie des immigrants quitta Auckland, se dirigeant plus loin vers le nord, le long de la côte est, sur un navire baleinier. 
A bord du bateau, il y avait  de la «Non-Conformiste Settlement Associates», un géomètre de la province et , qui ramaient pour faire avancer le bateau. 
Le groupe mit pied à terre, tard dans l’après-midi au niveau de la ville de Wade (maintenant Silverdale), où ils passèrent la nuit avant de partir le jour suivant à pied pour remonter la vallée de Waiwera, ayant besoin de franchir plusieurs criques sur leur chemin.
De là, ils partirent en bateau en direction de la rivière Puhoi, où il y avait un village Maori.
Cette zone de terre, leur parut satisfaisante pour constituer l’installation de l’«Albertland» du fait qu’elle couvrait à la fois les côtés ouest et est de l’île, les Maoris ayant des prétentions sur le front de mer des deux côtés, l’installation sur terre pouvait s’avérer difficile pour les colons. Les éclaireurs avaient repéré un bloc de terres juste au nord d’ Helensville appelé le «bloc de Komokoriki». 
Ce secteur était si dense que les éclaireurs évitèrent de le traverser du fait de l’épaisseur du bush, ce qui aurait nécessité trop de travail pour rapporter la production jusqu’aux fermes. 
Ils entendirent parler du bloc d’«Oruawharo» sur le mouillage de  et décidèrent de revenir vers Silverdale  pour chercher des denrées fraîches avant de tenter une nouvelle marche de  en direction de ce secteur .
Après avoir évalué la majorité des terres de la d’, les explorateurs glanèrent des informations à partir des quelques résidents, qui vivaient le long du fleuve Oruawharo et décidèrent de créer le "village de Albertland" à quelques kilomètres en amont, là où il y avait de la bonne terre mais aussi du bush avec des kauris pour construire les maisons  en utilisant les offres du projet du  qui "leur ...fournissait  à chaque homme avec sa femme et  pour chaque enfant entre  et fournissait aussi le prix pour leur voyage et leur installation sur le terrain pour les , pour construire leur maison et commencer à travailler le sol de la ferme.."  .

Départ 
Un signal envoyé de Port Albert fit que plusieurs bateaux d’immigrants suivirent mais l’isolement et les difficultés d’accès entravèrent les plans originaux pour l’installation du centre-ville de Port Albert, et ceux-ci, furent en grande partie contrariés .

Voir Aussi 

Matakohe
Paparoa
Tapora
Wellsford

Notes et références

Autres lectures 
 )
 .

Liens externes 
 Albertland and Districts museum

District de Kaipara
District de  Rodney
Northland
Banlieue d'Auckland